Сэ́м Се́кстон (; род. 18 июля 1984, Норидж, Великобритания) — британский профессиональный боксёр, выступавший в тяжёлой (свыше 90,72 кг) весовой категории. Среди профессионалов бывший чемпион Великобритании (2017—2018), Британского содружества наций (2009—2010) и чемпион Британского профессионального турнира Prizefighter 2 (2008) в тяжёлом весе.

Профессиональная карьера 
3 сентября 2005 года начал свою профессиональную карьеру победив по очкам (счёт: 60-55) в 6-тираундовом бою опытного британского джорнимена Пола Бонсона (19-80-6).

14 июня 2008 года с рекордом 7-0 вышел против непобеждённого британца Дерека Чисоры (4-0), и проиграл ему техническим нокаутом в 6-м раунде.

В 2008 году выиграл профессиональный турнир Prizefighter. Дважды победил непобеждённого Мартина Рогана, и завоевал титул Британского содружества.

18 сентября 2010 года вновь вышел на бой-реванш с Дереком Чисорой (13-0), и снова уступил ему техническим нокаутом в 9-м раунде.

После двух боёв, и отказа Тайсона Фьюри от своих титулов, был объявлен претендентом на вакантные титулы чемпиона Великобритании и британского содружества с соотечественником, Дэвидом Прайсом. 19 мая 2012 года Секстон проиграл небитому Дэвид Прайсу (12-0) нокаутом в 4-м раунде.

6 октября 2017 года в бою за вакантный титул чемпиона Великобритании встретился с британцем Гэри Корнишом (24-1), и в близком бою одержал победу единогласным решением судей (счет судей: 116—114, 115—114, 116—113).

12 мая 2018 года в бою с британцем Хьюи Фьюри (20-1), снова (уже в четвёртый раз) проиграл техническим нокаутом в 5-м раунде, потеряв титул чемпиона Великобритании.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Великобритании
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории